Кургантепа — назва кількох населених пунктів в Узбекистані.

Місто:
 Кургантепа — місто в Андижанській області, центр Кургантепинського району
Міські селища:
 Кургантепа, Ташкентська область, Паркентський район
 Кургантепа, Ферганська область, Ферганський район

Див. також 
 Кургантепинський район
 Курган-Тюбе